Weißenburg oder Weissenburg bezeichnet:

 

in Deutschland:
 Weißenburg in Bayern, Große Kreisstadt in Mittelfranken
 Weißenburg (Schlieben), Ortsteil der Gemeinde Schlieben in Brandenburg, Deutschland
 Weißenburg (Sömmerda), Einöde im Gemeindegebiet von Sömmerda, in Thüringen, Deutschland
in Österreich
 Weißenburg (Gemeinde Frankenfels), Ort bei Frankenfels, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
in der Schweiz
 Weissenburg im Simmental, Ortschaft in der Gemeinde Därstetten, Bezirk Niedersimmental, Kanton Bern
in Kanada
 Weissenburg (Kanada), Ort in der Provinz Ontario

historisch, Exonyme:

in Frankreich
 Wissembourg, Stadt im nördlichen Unterelsass
 hierzu Schlacht bei Weißenburg (1870)
in Italien
 Castello Bianco
in Kroatien
 Biograd na Moru, Stadt in Kroatien
in Polen
 Biedrusko, Dorf in der Gemeinde Suchy Las, Woiwodschaft Großpolen
 Fałkowo, Dorf in der Gemeinde Łubowo, Woiwodschaft Großpolen
 Weißenburg, 1940 bis 1945 Weißenburg (Ostpr.), Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Wyszembork im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
in Rumänien
 Alba Iulia, Stadt in Bălgrad (später Karlsburg)
in Serbien
 Griechisch Weißenburg, alte deutsche Bezeichnung der Stadt Belgrad (bis in das 15. Jahrhundert)
sowie:
 Diözese Alba Iulia, Rumänien (später Karlsburg)
 Bilhorod-Dnistrowskyj, Stadt in der Ukraine

Burgen:
 Burg Weißenburg (Klettgau), Burgruine bei Klettgau-Weisweil, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schlossanlage Pfäffikon, Schweiz (ehemaliger Name)
 Burg Weißenburg (Pielachtal), Burg bei Frankenfels, Niederösterreich, Österreich
 Burg Weißenburg (Thüringen), Burg bei Uhlstädt-Kirchhasel, Thüringen, Deutschland
 Burg Weißenburg (Tunzenhausen), abgegangene Burg bei Tunzenhausen im Landkreis Sömmerda, Thüringen, Deutschland
 Enzenburg, auch Weißenburg oder Taubenburg genannt, abgegangene Burg bei Kranichfeld im Landkreis Weimarer Land, Thüringen, Deutschland
 Burgstall Weißenburg, abgegangene Burg im Weißenburgpark, im Garten hinter der Villa Weißenburg in Stuttgart in Baden-Württemberg, Deutschland
 Ruine Weissenburg, Schweiz
Klöster:
 Kloster Weißenburg (Elsass), Kloster im Elsass
 Kloster Weißenburg (Bayern), Kloster in Bayern
Villen:
 Villa Weißenburg in Stuttgart

Schiffe:
 SMS Weißenburg (1891),  Panzerschiff der Kaiserlichen Marine, benannt nach der Schlacht bei Weißenburg (Wissembourg) von 1870.

Weissenburg ist der Name eines Adelsgeschlechtes:
 Weissenburg (Schweizer Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht
 nach denen benannt der Weissenburgerkrieg, eine Folge bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen der Stadt und Republik Bern und der Freiherrschaft Weissenburg im 13. und 14. Jahrhundert

Weißenburg ist der Name folgender Personen:
 Martin von Weißenburg († 1508), Abt des Klosters Reichenau
 Otfrid von Weißenburg (ca. 800 bis 871)
 Johann Heinrich von Weissenburg (ca. 1660 – ca. 1730), Komponist, siehe Henrico Albicastro

Siehe auch:
 Weiße Burg
 Weißenberg
 Weissenburgbad
 Weissenburger